Варвара Скворчихинская (в миру Варвара Васильевна Архангельская; 20 ноября 1890 — 14 февраля 1966, с. Скворчиха, Ишимбайский район, БАССР, РСФСР, СССР) — русская православная святая, блаженная.

Биография 
Блаженная Варвара родилась 20 ноября 1890 года в семье сельского священника Василия Александровича Архангельского.

В августе 1902 года её отец привёз в город Уфу поступать в Епархиальное женское училище, в июне 1909 года Варвара окончила учебный курс Епархиального училища с правом на звание домашней учительницы.

В середине 1910-х годов она работала в селах Куганак, Ире, Богородском, недалеко от Мелеуза, позже трудилась в школах Скворчихи и возле расположенного селения Буденя.

В 1924 году Варвару перевели в Кандаурскую школу Стерлитамакского кантона, а в 1925—1926 годах направили в деревню Новониколаевку Скворчихинского сельсовета того же кантона. Варвара часто приглашала на уроки священника. В 1929 году говорить о Боге в школах было запрещено. Оставаться в школе, где начали преподавать атеизм, Варвара не могла, стала затворницей. Более 35 лет подвизалась подвижница в затворе.

Варвара с первых лет ухода в затвор принимала людей, требующих помощи и совета, совершала свой подвиг в тяжкое время гонений на Церковь, противостояла неверию и безбожию.

Носила Варвара старенькую фуфайку, хлопчатобумажное платье и чулки. Одежда была простая, чёрная, на ногах — резиновые калоши, иногда летом в жару надевала валенки. Одежду она носила всегда одну и ту же, не стирала её, сама не мылась, не расчёсывалась. На голове у затворницы была косыночка или тряпица.

Современники рассказывали, что голос у Варвары был «чистый, ясный, как ангельский, приятный, звонкий, громкий, молодой; говор очень ясный, дикция чёткая, как и должно быть у учительницы». Блаженная Варвара жила в сарае, открытом ветрам и вьюгам, без тепла и света, летом в духоте, осенью и весной под дождём, в грязи и холоде, зимой в снегу на морозе.

Много лет подвижница жила в полной темноте, почти не выходя на свет Божий. Днём подвижница молилась в сарае, ночами несла подвиг молитвенных бдений. На ночную молитву выходила к своему родничку. За все годы затвора блаженная ни разу не была в церкви, однако, ни от церкви, ни от её таинств и традиций блаженная не отходила. Она причащалась и неоднократно теми священниками, которые посещали её в затворе.

Верующие привозили блаженной Варваре просфоры, она просила привозить ей свечи, лампадное масло, церковные книги с крупным шрифтом. Любила церковное пение, иногда просила приходивших девушек петь молитвы, духовные песни. Говорила многим, что очень любит службу и особенно вечерню. Любила блаженная Варвара святых, очень почитала свт. Николая Чудотворца, говорила, что «он скоро слышит молитву». Почитала пр. Иоанна Кронштадтского.

Умерла утром 14/27 февраля 1966 года.

Почитание 
Народное почитание блаженной с годами не ослабело. В 2000 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II состоялось обретение мощей Варвары Скворчихинской. Ныне они находятся в Богородице-Тихвинском женском монастыре посёлка Приютово Белебеевского района Республики Башкортостан. В 2001 году патриарх Алексий II благословил прославить подвижницу в лике местночтимых святых Уфимской епархии, чин прославления совершил Уфимский и Стерлитамакский архиеп. Никон (Васюков). В 2002 г. наместник Покровского Енатского монастыря игумен Симеон (Кувайцев) составил акафист блаженной, читаемый в храмах Уфимской епархии, написаны иконы Варвары Скворчихинской.

В селе Скворчиха (Ишимбайский район, Башкортостан, Россия) строится женский монастырь в честь святой блаженной Варвары Скворчихинской. На северной окраине села Скворчиха Ишимбайского района находится почитаемый родник блаженной Варвары Скворчихинской (Уфимской).

Примечания

Литература 
 Зимина Н. П., Васильева И. Л. Варвара Архангельская // Уфимские епархиальные ведомости. 1996. — № 8-9. — С. 10-11.
 
 Газета «Выбор» № 131—134 от 22 октября 2013 года.
 Бакке И. Паломничество к Варваре Скворчихинской / И. Бакке // Истоки. — 2013. — 11 сент. — С. 10.

Ссылки 
 Сайт женского монастыря в честь св.блж.Варвары Скворчихинской с. Скворчиха
 Блаженная Варвара (Скворчихинская)
 Варвара Скворчихинская, блж.
 Варвара Скворчихинская, блж.. Сайт Салаватской епархии.
 «Варвара Васильевна, помоги!… ». Благовест. 
Собор Уфимских святых
Христианские святые XX века
Православные блаженные
Религия в Ишимбае
Религиозные деятели Башкортостана